Darik Angeli (né le  à Lakewood, dans l'état du Colorado aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 2009, il commence sa carrière avec les Musketeers de Sioux City dans la USHL. Il passe professionnel avec les Monarchs de Manchester dans l'ECHL en 2015.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
|2009-2010 || Musketeers de Sioux City || USHL ||36 ||9 ||6 ||15 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 							
|2009-2010 || Steel de Chicago || USHL ||20 ||6 ||4 ||10 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Steel de Chicago || USHL ||6 ||3 ||2 ||5 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Storm de Tri-City || USHL ||55 ||8 ||14 ||22 ||59 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 							
|2011-2012 || Buckeyes d'Ohio State || CCHA ||32 ||7 ||8 ||15 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 || Buckeyes d'Ohio State || CCHA ||31 ||4 ||1 ||5 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2013-2014 || Buckeyes d'Ohio State || Big-10 ||36 ||9 ||4 ||13 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2014-2015 || Buckeyes d'Ohio State || Big-10 ||29 ||5 ||7 ||12 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2015-2016 || Monarchs de Manchester || ECHL ||50 ||6 ||10 ||16 ||10 ||4 ||1 ||0 ||1 ||2
|-
|2015-2016 || Pirates de Portland || LAH||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2015-2016 || Moose du Manitoba || LAH ||10 ||1 ||2 ||3 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2016-2017 || Eagles du Colorado || ECHL ||5 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2016-2017 || Admirals de Norfolk || ECHL ||4 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2016-2017 || Oilers de Tulsa || ECHL ||15 ||3 ||4 ||7 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2016-2017 || Solar Bears d'Orlando || ECHL  ||36 ||10 ||10 ||20 ||14 ||7 ||0 ||3 ||3 ||4
|-
|2017-2018 || Rush de Rapid City || ECHL ||5 ||3 ||0 ||3 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-			
|-
|2017-2018 || Admirals de Norfolk || ECHL ||62 ||21 ||25 ||46 ||61 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2018-2019 || Roadrunners de Tucson || LAH ||4 ||0 ||1 ||1 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2018-2019 || Admirals de Norfolk || ECHL ||62 ||13 ||23 ||36 ||71 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2019-2020 || Cyclones de Cincinnati || ECHL ||51 ||9 ||30 ||39 ||48 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2019-2020 || Everblades de la Floride || ECHL ||6 ||2 ||5 ||7 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2020-2021 || Mavericks de Kansas City || ECHL || 61 || 18 || 33 || 51 || 54 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Mavericks de Kansas City  || ECHL ||  ||

Références 

Naissance en octobre 1990
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur des Monarchs de Manchester (ECHL)
Joueur des Pirates de Portland
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Joueur des Eagles du Colorado
Joueur des Admirals de Norfolk (ECHL)
Joueur des Oilers de Tulsa
Joueur des Solar Bears d'Orlando (ECHL)
Joueur du Rush de Rapid City
Joueur des Roadrunners de Tucson
Joueur des Everblades de la Floride
Joueur des Cyclones de Cincinnati (ECHL)
Joueur des Mavericks du Missouri
Attaquant de hockey sur glace